Can Vila és una masia situada al municipi de Maià de Montcal, a la comarca catalana de la Garrotxa.

Masies de Maià de Montcal